Philippe Collier est un illustrateur français, né en 1950 à Saint-Quentin dans l’Aisne.

Biographie

Des Beaux-Arts à l’aérographe  

Philippe Collier a fait ses études aux Beaux arts de Reims (entre 1969 et 1970) et de Lille ( entre 1971 et 1974). Sa passion étant l'illustration il entame une carrière dans ce milieu dès sa sortie des Beaux-arts.  

Il découvre durant le début de sa carrière l'aérographe, apprenant ce procédé rapidement, Philippe entame différents contrats pour des agences de publicité en France, au Benelux et en Suisse.

Signalisation touristique : une galerie à ciel ouvert 

Durant la fin d'année 1984 Philippe fait la rencontre du directeur commercial de la société Cofiroute. A la suite de cela, le pdg de l'époque Jean-Francois Poupinel propose a Philippe de bousculer les codes établis en matière de signalisation touristique, créant le premier panneau touristique en couleur représentant le chateau de Chemonceaux. Une gamme de couleur fut ainsi établi en 1986, le Camaieu de marron, devenant ainsi l'égérie des panneaux touristiques et meme une norme européenne par la suite. Philippe Collier sera donc le concepteur à l'origine de 800 panneaux touristique en France.

Bibliographie
 Carole Court. Panneaux du monde expliqués aux enfants. Paris : De La Martinière Jeunesse, 2011, p. 64.  
 Nicolas Couégnas. Affiches et paysages sur autoroutes : une sémiotique des non-lieux. Nouveaux Actes Sémiotiques en ligne à cette adresse. Actes de colloques, 2004, Affiches et affichage.

Liens externes

 Site officiel
 Sur le site écrivoges
 Sur le catalogue des commissaires priseurs May & Duhamel de Roubaix, p. 85.
 Portfolio

Designer français
Peintre français du XXe siècle
Naissance en 1950
Signalisation routière